Charles Baud ist der Name folgender Personen:

* Charles Baud (Politiker) (1825–1908), Schweizer Politiker
 Charles Baud (Skilangläufer), Schweizer Skilangläufer